Het onderdeel big air voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 14 en 15 februari 2022 in de Big Air Shougang nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Oostenrijkse Anna Gasser. Zij prolongeerde haar titel.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslagen kwalificaties
  Uitslagen finales

Vrouwen big air